Сэр Алан Эйкборн (, род. 12 апреля 1939, Хампстед, Лондон) — популярный английский драматург.

Является многократным лауреатом различных наград и премий («Пьеса года», «Комедия года»), командор ордена Британской империи (CBE), автор 72 пьес и более 20 книг для детей.

Премии и награды 
 1973: Evening Standard Award (Лучшая комедия: «Absurd Person Singular»)
 1974: Evening Standard Award (Лучшая пьеса: «The Norman Conquests»)
 1977: Evening Standard Award (Лучшая пьеса: «Just Between Ourselves»)
 1981: Почетное звание Доктор литератупы (Doctor of letters, Litt. D.), Университет Халла
 1985: Evening Standard Award (Лучшая комедия: «A Chorus of Disapproval»)
 1986: Премия Лоренса Оливье (Лучшая комедия: «A Chorus of Disapproval»)
 1987: Evening Standard Award Best Play, for A Small Family Business
 1987: Plays and Players Award
 1987: Honorary degree of (Litt. D.) from Keele University
 1987: Honorary degree of (Litt. D.) from University of Leeds
 1987: Commander of the Order of the British Empire (CBE)
 1989: Evening Standard Award Best Comedy, for Henceforward
 1990: Evening Standard Award Best Comedy, for Man of the Moment
 1997: Рыцарь-бакалавр

Пьесы 

 The Square Cat (1958)
 Love After All (1959)
 Dad’s Tale (1960)
 Standing Room Only (1961)
 Christmas V Mastermind (1962)
 Mr Whatnot (1963)
 Relatively Speaking (1965, первое название — «Meet My Father»)
 The Sparrow (1967)
 How The Other Half Loves (1969)
 Family Circles (1970, также «The Story So Far», «Me Times», «Me Times Me»)
 Time And Time Again (1971)
 Absurd Person Singular (1972)
 Table Manners (1973, первое название — «Fancy Meeting You»: с «Living Together» и «Round and Round the Garden» образует трилогию «The Norman Conquests»)
 Living Together (1973, первое название — «Make Yourself At Home»)
 Round and Round the Garden (1973, Norman Conquests)
 Absent Friends (1974)
 Confusions (1974)
 Jeeves (1975, мюзикл в соавторстве с Эндрю Ллойдом Уэббером, в 1996 году переписана и озаглавлена «By Jeeves»)
 Bedroom Farce (1975)
 Just Between Ourselves (1976)
 Ten Times Table (1977)
 Joking Apart (1978)
 Sisterly Feelings (1979)
 Taking Steps (1979)
 Suburban Strains (1980)
 Season’s Greetings (1980)
 Way Upstream (1981)
 Making Tracks (1981)
 Intimate Exchanges (1982)
 It Could Be Any One Of Us (1983)
 A Chorus Of Disapproval (1984)
 Woman in Mind (1985)
 A Small Family Business (1987)
 Henceforward… (1987)
 Man Of The Moment (1988)
 Mr A’s Amazing Maze Plays (1988)
 The Revengers' Comedies (1989)
 Invisible Friends (1989)
 Body Language (1990)
 This Is Where We Came In (1990)
 Callisto 5 (1990, переписана в 1999 году: «Callisto#7»)
 Wildest Dreams (1991)
 My Very Own Story (1991)
 Time Of My Life (1992)
 Dreams From A Summer House (1992)
 Communicating Doors (1992)
 Haunting Julia (1994)
 The Musical Jigsaw Play (1994)
 A Word From Our Sponsor (1995)
 The Champion Of Paribanou (1996)
 Things We Do For Love (1997)
 Comic Potential (1998)
 The Boy Who Fell Into A Book (1998)
 House (1999, диптих — с Garden)
 Garden (1999)
 Virtual Reality (2000)
 Whenever (2000)
 Gameplan (2001, трилогия Damsels In Distress)
 Flatspin (2001, Damsels In Distress)
 RolePlay (2001, Damsels In Distress)
 Snake In The Grass (2002)
 The Jollies (2002)
 Sugar Daddies (2003)
 Orvin — Champion Of Champions (2003)
 My Sister Sadie (2003)
 Drowning on Dry Land (2004)
 Private Fears in Public Places (2004)
 Miss Yesterday (2004)
 Improbable Fiction (2005)
 If I Were You (2006)
 Life And Beth (2008)
 Awaking Beauty (2008)
 My Wonderful Day (2009)
 Life of Riley (2010)
 Neighbourhood Watch (2011)
 Surprises (2012)
 Arrivals & Departures (2013)
 Roundelay (2014)
 Hero’s Welcome (2015)

Примечания 

Авторы мюзиклов
Лауреаты Специальной премии Общества лондонского театра

Ссылки 
 Биография на официальном сайте